Список альбомов №1 в США в 2004 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2004 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard). Составлен на основе еженедельных обзоров.

История 
Альбом Confessions американского певца Ашера стал самым продаваемым диском 2004 года: более 8 млн. экз. Альбом дебютировал на первом месте хит-парада Billboard 200 с тиражом 1,096 млн. экз. в первую неделю в США, поставив рекорд для любого исполнителя стиля R&B.

Альбом Feels Like Home певицы Норы Джонс с тиражом 3,8 млн. экз. стал альбомом №2 в 2004 году. Диск Feels Like Home дебютировал с тиражом 1,02 млн. экз., второй высший результат для женщин, уступающий только диску Oops!... I Did It Again певицы Britney Spears, который в своё время дебютировал с тиражом 1,32 млн. экз. в 2000 году.

 7 недель на № 1 был альбом Speakerboxxx/The Love Below группы OutKast (в том числе, 3 недели в 2003 году).
 Альбом Autobiography певицы Эшли Симпсон стал первым в её карьере чарттоппером. Она вернётся на вершину в 2005 году с диском I Am Me.

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
2004 год в музыке

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2004 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2004 года